

Населені пункти та їхні частини

 Яґодне — село в гміні Сточек-Луковський Луківського повіту Люблінського воєводства
 Яґодне — село в гміні Котунь Седлецького повіту Мазовецького воєводства
 Яґодне — село в гміні Ґарволін Ґарволінського повіту Мазовецького воєводства
 Яґодне — село в гміні Міжець Стараховицького повіту Свентокшиського воєводства
 Яґодне — село в гміні Піш Піського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Яґодне — колонія в гміні Савін Холмського повіту Люблінського воєводства
 Яґодне — осада в гміні Клочев Рицького повіту Люблінського воєводства
 Яґодне — лісова осада в гміні Доманіце Седлецького повіту Мазовецького воєводства

Примітки